Неї́-ла-Форе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на захід від Парижа, 55 км на захід від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2017 року Неї-ла-Форе, Кастії, Лез-Убо i Вуї було приєднано до муніципалітету Ізіньї-сюр-Мер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 176 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 463,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Неї-ла-Форе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Неї-ла-Форе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кальвадос